Slătioara (Olt) ;
 Slătioara (Vâlcea) ;